Анджеєвський (), жіноча форма Анджеєвська () — польське прізвище. Відомі носії:
 Єжи Анджеєвський — польський письменник
 Маріуш Анджеєвський — польський економіст

Польські прізвища